Шатору́-лез-Альп (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Амбрён. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05036.

Климат 
Климат средиземноморский. Зимы прохладные, часто бывают заморозки, лето тёплое.

Шатору-лез-Альп не имеет своей метеостанции, ближайшая расположена в Амбрёне.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1110 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 715 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 557 были экономически активными, 158 — неактивными (показатель активности — 77,9 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 557 активных работали 521 человек (278 мужчин и 243 женщины), безработных было 36 (19 мужчин и 17 женщин). Среди 158 неактивных 47 человек были учениками или студентами, 60 — пенсионерами, 51 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки